Попице могу бити:

 Попице (Брецлав), насељено мјесто у округу Брецлав, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Попице (Пољска), насељено мјесто у Војводству опољском, Република Пољска